Фраксион Санта Анита има више значења:

 Фраксион Санта Анита (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фраксион Санта Анита (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику